Віллер-Ротен, Вілле́р-Роте́н (фр. Villers-Rotin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Жером Ротен (фр. Jérôme Rothen, нар. 31 березня 1978, Шатне-Малабрі) — французький футболіст, що грав на позиції вінгераа (півзахисник).